Käpt’n Hook steht für:

 Captain Hook, literarische Figur aus Peter Pan von J. M. Barrie (1902)
 Nord bei Nordwest – Käpt’n Hook, deutscher Fernsehfilm von Marc Brummund (2014)